Xanlıqlar – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Xanlıqlar – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian